Stade Al-Taka Kassala to wielofunkcyjny stadion znajdujący się w mieście Kassala, w Sudanie. Na tym stadionie swoje mecze rozgrywa drużyna piłkarska Taka Kassala. Stadion posiada 3000 miejsc siedzących.

Stadiony lekkoatletyczne w Sudanie
Stadiony piłkarskie w Sudanie